Alpirsbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Alpirsbach, Stadt im Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Alpirsbach (Triberg  im Schwarzwald), Ortsteil der Gemeinde Triberg im Schwarzwald im Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg (ehemals zu Schonach im Schwarzwald gehörig)

Gewässer:
 Alpirsbach (Gutach), linker Zufluss der Gutach (Kinzig) aus der Gemeinde Schonach im Schwarzwald im Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Alpirsbächle, rechter Zufluss der Schwarzwälder Kinzig (zum Oberrhein) in Alpirsbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg